Hooiberg (landbouw), een agrarisch bouwwerk dat dient als opslagplaats van graan, stro of hooi
 Hooiberg (Aruba), een 165 meter hoge vulkanische vorming op het eiland Aruba
 Brouwerij De Hooiberg, een voormalige brouwerij in Amsterdam